Баркаррота () — город и муниципалитет в Испании, входит в провинцию Бадахос в составе автономного сообщества Эстремадура. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Льянос-де-Оливенса. Занимает площадь 136,1 км². Население — 3709 человек (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 49 км.

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница

Города Бадахоса
Муниципалитеты Бадахоса